Manuel Sosa puede hacer referencia a:

 Manuel Sosa (n. 1983), actor venezolano.
 Manuel Sosa (n. 1967), escritor cubano.
 Manuel Sosa (n. 1950), juez beliceño.
 Manuel Sosa (n. 1964), pintor español.
 Manuel Ruiz Sosa (1937–2009), mediocampista y entrenador de fútbol español.